

Carriera 
Al Draft NBA 2022 è stato selezionato con la cinquantacinquesima scelta assoluta dai Golden State Warriors.

Note

Collegamenti esterni